Mützelfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Mützelfeldt (1866–1938), Gründer der Mützelfeldtwerft in Cuxhaven
 Karl Mützelfeldt (1881–1955), deutscher evangelischer Geistlicher und Pädagoge
 Karsten Mützelfeldt (* 1958), deutscher Hörfunkmoderator

Siehe auch:
 Mützelfeldtwerft in Cuxhaven